Nuncia María Tur (1940 - ) é uma botânica argentina.

É pesquisadora na  "Divisão Plantas Vasculares", Faculdade de Ciências Naturais e Museu de La Plata, da Universidade Nacional de La Plata.

Tem trabalhado em espécies botânicas aquáticas e é especialista na família Podostemaceae.

Publicou:
 1997. Taxonomy of Podostemaceae in Argentina. Aquatic Bot. 57: 213-241

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina